Major League Soccer 2017 byl 22. ročník soutěže Major League Soccer působící ve Spojených státech amerických a v Kanadě. Základní část i playoff vyhrál poprvé tým Toronto FC. Toronto se stalo prvním kanadským vítězem MLS.

Změny a formát soutěže 
 Do ligy vstoupily týmy Atlanta United FC (Východní konf.) a Minnesota United FC (Západní konf.)
 Každý tým odehrál v základní části 34 zápasů:
 20 týmů z předchozího ročníku následovně:
 2 zápasy (doma a venku) proti každému týmu své konference (20 zápasů)
 jeden extra zápas proti třem konferenčním rivalům (3 zápasy)
 jeden zápas proti 11 týmům opačné konference (11 zápasů)
 Atlanta a Minnesota:
 2 zápasy (doma a venku) proti každému týmu své konference (20 zápasů)
 jeden extra zápas proti dvěma konferenčním rivalům (2 zápasy)
 jeden zápas proti 10 týmům opačné konference (10 zápasů)
 dva vzájemné zápasy (2 zápasy)

Základní část

Západní konference

Východní konference

Celkové pořadí 
Poznámka: Celkové pořadí nemá vliv na postup do playoff, ten se rozhoduje podle pořadí v konferencích. Celkové pořadí určuje vítěze MLS Supporters' Shieldu, případného hostujícího týmu MLS Cupu a postup do LM.

Vysvětlivky: (C) – vítěz MLS Supporters' Shield, (P) – vítěz US Open Cup, (CC) – vítěz Canadian Championship

Playoff 
Poznámka: U semifinále a finále konferencí uváděno celkové skóre po dvou zápasech.

Finále

Vítěz

Ocenění

Nejlepší hráči 
 Nejlepší hráč:  Diego Valeri (Portland Timbers)
 MLS Golden Boot:  Nemanja Nikolić (Chicago Fire)
 Obránce roku:  Ike Opara (Sporting Kansas City)
 Brankář roku:  Tim Melia (Sporting Kansas City)
 Nováček roku:  Julian Gressel (Atlanta United FC)
 Nejlepší nově příchozí hráč roku:  Miguel Almirón (Atlanta United FC)
 Trenér roku:  Greg Vanney (Toronto FC)
 Comeback roku:  Clint Dempsey (Seattle Sounders FC)
 Gól roku:  Héctor Villalba (Atlanta United FC)
 Zákrok roku:  Brad Guzan (Atlanta United FC)
 Cena Fair Play:  DaMarcus Beasley (Houston Dynamo)
 Humanista roku:  Ryan Hollingshead (FC Dallas)

MLS Best XI 2017

Odkazy

Literatura 
 

2017
Fotbal v roce 2017